Ellis puede referirse a:

Personas

Científicos y profesionales 
 Albert Ellis, terapeuta cognitivo estadounidense. 
 Frank Ellis Boynton, botánico estadounidense.
 George Ellis, cosmólogo sudafricano.
 Havelock Ellis, sexólogo y activista social británico.
 Job Bicknell Ellis, botánico estadounidense. 
 John Ellis, naturalista irlandés.
 Shaun Ellis, investigador de la vida silvestre de origen británico.
 William Ellis, médico, naturalista y explorador británico.

Música 
 Alton Ellis, músico jamaiquino.
 Anita Ellis, cantante canadiense.
 Brad Ellis, compositor, director de orquesta y pianista de jazz estadounidense.
 Don Ellis, trompetista y baterista estadounidense.
 Herb Ellis, guitarrista estadounidense de jazz.
 Pee Wee Ellis, saxofonista y compositor estadounidense.
 Sophie Ellis-Bextor, cantautora y compositora de dance británica.
 Timo Ellis, instrumentista estadounidense.

Literatura 

 Bret Easton Ellis, novelista estadounidense.
 Deborah Ellis, escritora canadiense.
 Mary Elizabeth Ellis, escritora y actriz estadounidense.
 Peter Berresford Ellis, novelista e historiador británico.
 Terry Ellis, cantante estadounidense.
 Warren Ellis, guionista de cómics inglés.

Deporte 
 Bo Ellis, exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense.
 Dale Ellis, exbaloncestista profesional de la NBA.
 Jason Ellis, skater profesional australiano.
 Joe Ellis, exbaloncestista estadounidense.
 LaPhonso Ellis, exbaloncestista estadounidense.
 LeRoy Ellis, baloncestista estadounidense.
 Monta Ellis, baloncestista profesional de la NBA.
 Tyrone Ellis, baloncestista estadounidense.
 William Webb Ellis, (1806-1872) a quien se atribuye la invención del rugby moderno.

Espectáculos 
 Adrienne Ellis, actriz estadounidense de origen canadiense.
 David R. Ellis, director de cine estadounidense.
 Diane Ellis, actriz estadounidense.
 Hunter Ellis, conductor de televisión estadounidense.
 Kerry Ellis, actriz británica.
 Mark Ellis, productor británico conocido como «Flood».
 Mary Ellis, estrella del teatro británico.
 Michael Ellis, productor panameño.
 Nelsan Ellis, actor y dramaturgo estadounidense.
 Patricia Ellis, actriz estadounidense.
 Paul Ellis (1896-1974), actor argentino con larga trayectoria en Estados Unidos.
 Robin Ellis, actor británico.
 Tom Ellis, actor galés.

Otros 
 Perry Ellis, diseñador de ropa estadounidense.
 Ruth Ellis, activista LGBT estadounidense.

Topónimos de Estados Unidos
 Municipio de Ellis (Arkansas).
 Distrito electoral de Ellis Grove (Illinois).
 Municipio de Ellis (condado de Hardin, Iowa).
 Condado de Ellis (Kansas).
 Ellis (Kansas), ciudad de Kansas, en el condado antedicho.
 Municipio de Ellis (condado de Ellis, Kansas).
 Condado de Ellis (Texas).
 Condado de Ellis (Oklahoma).

Medicina 
 Síndrome de Ellis-van Creveld.